Эрленме́йер, Э́рленмайер ():

 Эрленмейер, Эмиль (1825-1909) — немецкий химик.
 Эрленмейер, Адольф Альбрехт (1822—1877) — немецкий врач-психиатр.

 Колба Эрленмейера
 Колба Эрленмейера (Секретные материалы)

Примечания